Homología puede referirse a:

Biología 
 Homología, la relación que existe entre dos partes orgánicas diferentes cuando sus determinantes genéticos tienen el mismo origen evolutivo.
 Homología de secuencias, situación en la que las secuencias de dos o más proteínas o ácidos nucleicos son similares entre sí debido a que presentan un mismo origen evolutivo.
 Cromosoma homólogo, cada uno de los cromosomas de un par que existen dentro del organismo eucariota diploide, y que realizan un entrecruzamiento cromosómico entre sí durante la meiosis.

Bioquímica 
 Homología bioquímica es la relación de correspondencia que ofrecen entre sí distintas moléculas o alguna de sus partes, que tienen origen y función semejantes.

Química 
 Homología química, es la relación entre los compuestos que comparten un grupo funcional.

Matemáticas 
 Homología, en geometría, es la relación de los lados que en cada una de dos o más figuras geométricas semejantes están colocados en el mismo orden.
 Homología, en matemáticas, es un procedimiento general para asociar a cada objeto matemático (como un espacio topológico o un grupo) una sucesión de grupos abelianos o, más generalmente, módulos.

Astronomía 
 Eclipses homólogos, eclipses que tienen lugar en la misma lunación (numerada de 1 a 223) de ciclos de Saros consecutivos y en condiciones casi idénticas.